Mariano Julio Izco (Buenos Aires, 1983. március 13. –) argentin labdarúgó, az olasz Crotone középpályása. Megkapta az olasz állampolgárságot is.

Források 
Mariano Izco adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1983-ban született személyek
Argentin labdarúgók
Honosított olaszok
Argentin-olasz kettős állampolgárok
A Catania labdarúgói
A Chievo labdarúgói
Az FC Crotone labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Buenos Aires-iek